Salif Keita (Centraal-Afrikaans voetballer)
 Salif Keïta (Malinees voetballer)
 Salif Keita (Senegalees voetballer)
 Salif Keïta (zanger)